Соибназар Бекназаров — советский таджикский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР ХI созыва, народный депутат СССР.

Родился в 1934 году в кишлаке Возм Шугнанского района Горно-Бадахшанской АО Таджикской ССР в семье колхозника.
Член КПСС с 1962 года.
Окончил агрономический факультет Таджикского СХИ (1957).

Послужной список:
 1957—1958 старший агроном Минсельхоза Таджикской ССР,
 1958—1963 ассистент кафедры земледелия Таджикского СХИ, заместитель начальника управления сельского хозяйства ГБАО, главный специалист колхозно-совхозного управления ГБАО.
 1963—1971 заместитель председателя, инструктор комитета партийно-государственного контроля, заместитель председателя Комитета народного контроля ГБАО,
 1971—1973 слушатель ВПШ при ЦК КПСС в Москве.
 1973— 1978 председатель областного  комитета Народного контроля ГБАО.
 1978-1987 первый секретарь Хорогского горкома Компартии Таджикистана, заместитель Министра сельского хозяйства, заместителем председателя ГосАгропрома Таджикской ССР (с 1985 г.)

С 11.04.1987 по 21.09.1991 первый секретарь Горно-Бадахшанского обкома Компартии Таджикистана.
Возглавлял областной комитет Коммунистической партии Таджикистана до 2003 года.

Депутат Верховного Совета СССР ХI созыва (избран 28.02.1988 по Мургабскому избирательному округу),

Народный депутат СССР от Бадахшанского национально-территориального избирательного округа №357 Таджикской ССР в 1989-1991 гг . Был членом Комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.

Депутат  Верховного Совета Таджикской ССР 10-11 созывов. Член ЦК, Президиума и Бюро ЦК Компартии Таджикистана.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина и тремя Почётными Грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Источники 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1476561201
 Известия ЦК КПСС., Выпуски 7-9. Комитет, 1989 

Первые секретари Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Народные депутаты СССР от округов Таджикской ССР
Первые секретари Хорогского горкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва
Члены Бюро ЦК КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 11-го созыва
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)